Espen Lysdahl (né en 1990), skieur alpin norvégien
Kristin Lysdahl (née en 1996), skieuse alpine norvégienne